O13 steht für:
 O13, ICD-10-Code für eine Gestationshypertonie ohne bedeutsame Proteinurie während der Schwangerschaft
 O13, FAA-Code für den Flughafen Haddock Field Airport in Erick, Oklahoma, Vereinigte Staaten

O 13 steht für:
 O 13, niederländisches U-Boot der O 12-Klasse, die in den Jahren von 1928 bis 1931 gebaut wurden

O13